Alcáçovas est un mot portugais, pluriel de alcáçova, qui est l'équivalent de l'alcazaba espagnole (place forte médiévale).

 Alcáçovas, une ancienne municipalité portugaise, dans l'Alentejo, où a été signé le traité d'Alcáçovas en 1479 ;
 rivière des Alcáçovas, un affluent du Sado, qui passe à proximité d'Alcáçovas.